Příjmení Nykl nosí více významných osobností:

 Alois Richard Nykl (1885–1958) – český a americký lingvista a polyglot žijící a pracující převážně v USA
 David Nykl (* 1967) – kanadský herec českého původu
 Igor Nykl (* 1963) – český politik a lékař
 Ladislav Nykl (1944–2016) – český publicista